Francisco Delgado puede referirse a:

Francisco Delgado, gobernador de Misiones en 1893 y 1905;
Francisco Delgado Serrano (1887-1967), militar español;
Francisco Delgado, gobernador del Estado de Zulia en 1821;
Francisco Delgado López, religioso español, obispo de Lugo y de Jaén en el siglo XVI;
Francisco Delgado, juez argentino, ministro de la primera Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Francisco Delgado Melo (n.1943), futbolista español;
Francisco Delgado Ruiz, político, sindicalista, activista y escritor español; 
Francisco Delgado Zúñiga (n.1980), futbolista colombiano;
Francisco Delgado Olivárez (n.1990), futbolista chileno formado en Trasandino de Los Andes.
Francisco Javier Delgado Rojano (n.2001), futbolista español.